Vetluga  – cittadina russa dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Vetluga  – fiume russo, affluente del Volga